Joc:
 Pilota, objecte esfèric que se sol utilitzar en jocs i esports
 Joc de pilota, esport molt popular tant al País Valencià com al País Basc
 Pilota valenciana, joc de pilota propi del País Valencià
 Pilota basca, joc de pilota propi del País Basc
 Miscel·lània: Pilota, mandonguilla de carn que forma part del plat de cuina escudella i carn d'olla